Příjmení Kaczorowski nosí více různých osobností:

 Paweł Kaczorowski (* 1974) – polský fotbalista
 Ryszard Kaczorowski (1919–2010) – polský politik